Plaatsen in Roemenië:
Baciu (Cluj), een plaats in Cluj
Baciu (Teleorman), een plaats in Teleorman